Соледад Етла има више значења:

 Општина Соледад Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Соледад Етла (Соледад Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику